Science (произносится «са́йенс», в переводе с  — «наука») — многозначный термин:
 Science — научный журнал, один из самых авторитетных научных журналов мира.
 Science — британский музыкальный лейбл, ориентированный на электронную музыку.
 Science Channel — один из телевизионных каналов линейки Discovery.